Wired kan have forskellige betydninger:

 Wired (magasin) – amerikansk tidsskrift
 Wired (film) – instrueret af Larry Peerce fra 1989
 Wired (Jeff Beck album) – fra 1976
 Wired (Hugh Cornwell album) – fra 1993

Se også 
 Wired Records - pladeselskab beliggende i Berlin